La Pro Basketball League 2020-2021, nota anche come EuroMillions Basketball League 2020-2021, è stata la 94ª edizione del massimo campionato belga di pallacanestro maschile. Detentore del titolo è l'Ostenda.

Regular season

Prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Seconda fase

Playoff

Tabellone

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
Pro Basketball League MVP:  Vladimir Mihailović, 
Miglior coach:   Vedran Bosnić, 
Miglior belga:   Loïc Schwartz, 
Rising star:  Vrenz Bleijenbergh, 
Miglior arbitro:  Renaud Geller

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2020
Pallacanestro nel 2021
2020-2021